Coral claro é uma das variações da cor coral.

Cores